Колонија Маравиљас има више значења:

 Колонија Маравиљас (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Маравиљас (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику